The Pirate's Gold é um filme mudo estadunidense de curta metragem, do gênero dramático, lançado em 1908, escrito e dirigido por D. W. Griffith.

Elenco 
George Gebhardt
Linda Arvidson
Charles Inslee
Arthur V. Johnson
Florence Lawrence
George Nichols
Anthony O'Sullivan
Mack Sennett

Filmes de drama dos Estados Unidos
Filmes dos Estados Unidos de 1908
Filmes dirigidos por D. W. Griffith
Curtas-metragens dos Estados Unidos
Filmes mudos dos Estados Unidos
Curtas-metragens em língua inglesa